Pribréjnoie (Sudak), localitat de Crimea, a Rússia
 Pribréjnoie (Saki), localitat de Crimea, a Rússia